Функция статистического распределения (функция распределения в статистической физике) —
плотность вероятности в фазовом пространстве.
Одно из основополагающих понятий статистической физики. Знание функции распределения полностью определяет вероятностные свойства рассматриваемой системы.

Механическое состояние любой системы однозначно определяется координатами  и импульсами  её частиц (i=1,2,…, d; d — число степеней свободы системы). Набор величин  и  образуют фазовое пространство.

Полная функция статистического распределения 
Вероятность нахождения системы в элементе фазового пространства , с точкой (q, p) внутри, даётся формулой:

 
Функцию  называют полной функцией статистического распределения (или просто функцией распределения). Фактически она представляет собой плотность изображающих точек в фазовом пространстве.
Функция  удовлетворяет условию нормировки:

 
причём интеграл берётся по всему фазовому пространству. В соответствующем механике случае система находится в определённом микроскопическом состоянии, то есть обладает заданными  и , и тогда

 
где  (δ — функция Дирака).
Помимо самих вероятностей различных микроскопических состояний, функция  позволяет найти среднее статистическое значение любой физической величины  — функции фазовых переменных q и p:

 
где «крышечка» означает зависимость от фазовых переменных, а скобка — статистическое усреднение.

Разобьём систему на малые, но макроскопические подсистемы. Можно утверждать о статистической независимости таких подсистем вследствие их слабого взаимодействия с окружением (во взаимодействии с окружением принимают участие лишь частицы, близкие к границе подсистемы; в случае макроскопичности подсистемы их число мало по сравнению с полным числом её частиц). Статистическая независимость подсистем приводит к следующему результату для функции распределения

 

Индекс n относится к n-й подсистеме. Каждую из функций  можно считать нормированной в соответствии с условием (2). При этом автоматически будет нормирована и функция . Понятие о статистической независимости является приближенным. Приближенным в свою очередь является и равенство (3): оно не учитывает корреляции частиц, принадлежащих различным подсистемам. Существенно, однако, что в обычных физических условиях корреляции быстро ослабевают по мере удаления частиц (или групп частиц) друг от друга. Для системы существует характерный параметр — радиус корреляций, вне которого частицы ведут себя статистически независимо. В подсистемах макроскопических размеров подавляющее число частиц одной подсистемы лежит вне радиуса корреляций от частиц другой, и по отношению к этим частицам равенство (3) справедливо.

Математически задание полной функции распределения  равносильно заданию бесконечного числа независимых величин — её значений на континууме точек фазового пространства колоссальной размерности 2d (для макроскопических систем d ~ , где  — число Авогадро).

Неполное описание 
В более реальном случае неполного измерения становятся известны вероятности значений или даже средние значения лишь некоторых физических величин . Число их обычно бывает много меньше размерности фазового пространства системы. Функция распределения вероятностей  значений  дается равенством
 
где . Функция распределения  может быть названа неполной. Очевидно, она позволяет найти вероятности значений лишь физических величин  , зависимость которых от фазовых переменных осуществляется через  . Для таких же величин она позволяет найти и средние значения:

 
где  и интегрирование ведется по всем возможным значениям . Конечно, средние значения  величин  можно было бы найти с помощью полной функции распределения , если бы она была известна.
Для функции  так же, как и для полной функции распределения, справедливо условие нормировки:
 

Описание системы с помощью функции  называется неполным описанием. Конкретными примерами служат описание с помощью функции распределения координат и импульсов отдельных частиц системы или описание с помощью средних значений масс, импульсов и энергий отдельных подсистем всей системы.

Временная эволюция функции распределения 
Временная эволюция функции распределения подчиняется уравнению Лиувилля:

 
где  — оператор Лиувилля, действующий в пространстве фазовых функций:

 ,

 — функция Гамильтона системы. В случае, когда оператор Лиувилля не зависит от времени (), решение уравнения (4) имеет вид
 

Чтобы использовать (5) для фактического построения решения, нужно знать собственные функции  и собственные значения  оператора .

Пользуясь полнотой и ортонормированностью , напишем:

 ,

где  (спектр предполагается дискретным). В итоге получим

См. также 
 Частичная функция распределения

Литература 
 Гиббс Дж. В. «Основные принципы статистической механики» — М. — Л., 1946. // Переиздано: Изд-во «Регулярная и хаотическая динамика», 2002. — 204 с. ISBN 5-93972-127-3.
 Балеску Р. Равновесная и неравновесная статистическая механика. В двух томах. — М.: Мир, 1978.
 Березин Ф. А. Лекции по статистической физике. — Москва — Ижевск: Институт. компьютерных исследований, 2002. — 192с. (2-ое изд, испр. Изд-во: МЦНМО, 2008. — 200 с. ISBN 978-5-94057-352-4)
 Боголюбов Н. Н. Проблемы динамической теории в статистической физике. — М.— Л.: ОГИЗ. Гостехиздат, 1946.
 Боголюбов Н. Н. Избранные труды по статистической физике. — М.: Изд-во МГУ, 1979.
 Боголюбов Н. Н. Собрание научных трудов. В 12 томах. Т. 5: «Неравновесная статистическая механика, 1939—1980». — М.: Наука, 2006. ISBN 5020341428.
 Власов А. А. Нелокальная статистическая механика. — М.: Наука, 1978.
 Зубарев Д. Н., Морозов В. Г., Репке Г. Статистическая механика неравновесных процессов. Том 1. — М.: Физматлит, 2002. — 432 с. ISBN 5-9221-0211-7, ISBN 5-9221-0210-9.
 Пригожин И. Неравновесная статистическая механика. — Изд-во: Едиториал УРСС, 2005. — 312 с. ISBN 5-354-01004-7
 Хинчин А. Я. Математические основания статистической механики. — Изд-во: Регулярная и хаотическая динамика, 2003. — 128с. ISBN 5-93972-273-3
 Рюэль Д. Статистическая механика. Строгие результаты. — М.: Мир, 1971. — 368с.
 Крылов Н. С. Работы по обоснованию статистической физики. — М.-Л.: Из-во АН СССР, 1950.
 Кубо Р. Статистическая механика. — М.: Мир, 1967.
 
 Терлецкий Я. П. Статистическая физика. (2-е изд.). — М.: Высшая школа, 1973.
 Уленбек Дж., Форд Дж. Лекции по статистической механике. — М.: Мир, 1965.]
 Хуанг К. Статистическая механика. — М.: Мир, 1966.

Статистическая механика